Goulandris-Museum oder Goulandris Museum steht für folgende Museen in Griechenland:

 Goulandris Museum für Naturgeschichte, Museum in Kifisia bei Athen, 1965 begründet von Angelos und Niki Goulandris

Siehe auch:
 Museum der Basil & Elise Goulandris Foundation, im Jahr 2019 eröffnetes Museum in Athen, Sammlung begründet von Basil und Elise Goulandris
 Museum für kykladische Kunst, Museum in Athen, 1986 begründet von Nikolaos und Aikaterini Goulandris
 Museum für zeitgenössische Kunst (Andros), Museum auf der Insel Andros, 1979 begründet von Basil und Elise Goulandris